Besjankovitski Rajon (vitryska: Бешанковіцкі Раён, ryska: Бешенковичский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Vitsebsks voblast, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Vitsebsks voblast